Augusto Ferreira Garcez (, ) é um compositor brasileiro.

Obras 
 Apresenta-me àquela mulher (c/ Nelson Cavaquinho e Gustavo de Oliveira)
 Coitadinho do papai (c/ Henrique de Almeida)
 Gargalhei (c/ Henrique de Almeida e Arnô Canegal)
 Grito das selvas (c/ Wilson Batista)
 Mania de quem ama (c/ Jorge Faraj)
 Não te dói a consciência (c/ Nelson Cavaquinho e Ary Monteiro)

Compositores do Brasil